

Яшково — присілок, Красногородський район, Псковська область
 Яшково — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Яшково — село, муніципалітет Озаль, Карловацька жупанія